Boogie (muziektechniek), een muziektechniek of -ritme in de blues
 Boogie (elektronisch muziekgenre), post-disco of electro-funk, een muziekgenre sinds de jaren 1970
 Boogie rock, een fusion met rock, muziekgenre, sinds de jaren 1970
 Boogiewoogie (piano), een muziekgenre
 Boogiewoogie (dans), een rock-'n-rolldans
 Boogie (album) (1979), een muziekalbum van The Jackson 5
 Boogie (Mandy Rain) (2011), een single van Mandy Rain
 Boogie (videospel), een videospel voor Wii, DS en PlayStation 2

Films 
 Boogie (2008), een Roemeense dramafim van regisseur Radu Muntean, met Dragoş Bucur en Anamaria Marinca
 Boogie (2009), een Argentijnse film gebaseerd op de comic-karakter Boogie el aceitoso
 Boogie (2021), een Amerikaanse film van Eddie Huang

Personen 
 Boogie, bijnaam van Ernie Seedo (1951-2019), een Surinaams-Nederlands zanger en gitarist
 Boogie (fotograaf) (1969), een Servisch-Amerikaans fotograaf
 Boogie (rapper) (1989), een Amerikaans rapper
 Boogie, bijnaam van DeMarcus Cousins (1990), Amerikaans basketbalspeler

Zie ook 
 Boogiewoogie (doorverwijspagina)